Quincerot puede referirse a:

 Quincerot, comuna francesa del departamento de Côte-d'Or.
 Quincerot, comuna francesa del departamento de Yonne.